Il doppio del torneo di tennis Open Castilla y León 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Ross Hutchins e Jim Thomas che hanno battuto in finale Jaroslav Levinský e Filip Polášek 7-63, 3-6, [10-8].

Teste di serie 

 Jaroslav Levinský /  Filip Polášek (finale)
Assente

 Ross Hutchins /  Jim Thomas (Campioni)
 David Škoch /  Igor Zelenay (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Open Castilla y León 2008